Schoonheid
Mooi (Marco Borsato)
Mooi (Maarten van Roozendaal), een lied van Maarten van Roozendaal uit 2006